John Ashton (1948 -) est un acteur américain.
  (1957 -) est un musicien britannique.